Konsul bezeichnet:

 eine Person des diplomatischen Dienstes, siehe Konsul
 die Inhaber des höchsten und wichtigsten Amtes
 in der Römischen Republik des Altertums, siehe Consulat
 ein dem römischen verwandtes Amt im antiken Griechenland mit teilweise ähnlichen Aufgaben, den Proxenos
 desgleichen in phönizischen Städten wie Tyros und insbesondere in Nordafrika (Karthago), siehe Sufet
 einen nach antikem Vorbild leitenden Verwaltungsbeamten einer städtischen Kommune des mittelalterlichen Italiens, siehe Geschichte Italiens
 einen Angehörigen des in etwa die Exekutive während der letzten Jahre der Ersten Französischen Republik bildende Konsulats, siehe Französisches Konsulat
 ein Motorrad der NSU-Motorenwerke, siehe NSU Konsul
 die D 9 Konsul – ein Segelflugzeug, siehe Akaflieg Darmstadt D-9

Siehe auch:

 Consul (Begriffsklärung)